Хвасон:
 Хвасон — город в Южной Корее.
 Хвасон — крепость в Сувоне, Южная Корея.
 Хвасон — семейство ракет КНДР.